Екатерина Абрамова: Абрамова, Екатерина Валерьевна (род. 1970) — российская журналистка и телеведущая.
 Абрамова, Екатерина Константиновна (род. 1982) — российская конькобежка.